Abiqua ist der Name mehrerer Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Abiqua Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Oregon
 Abiqua Lake, ein See im US-Bundesstaat Oregon
 Little Abiqua Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Oregon

Siehe auch:
 USS Abiqua, ein ehemaliges Schiff der US-Navy